Жозеф Роффо () — французский перетягиватель каната, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.

На Играх Роффо вместе со своей командой занял второе место в перетягивании каната, получив серебряную медаль.

Ссылки 
 Жозеф Роффо на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Перетягиватели каната Франции
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Перетягиватели каната на летних Олимпийских играх 1900 года